ontsnapte Afrikaanse slaven in de Amerika's, zie: marrons, ook marrons van Suriname
 de kleur die bekend staat als kastanjebruin, zie: bruin